Проникающая бомба NEB-84 () представляет собой боеприпас класса «воздух-земля» с последовательной проникающей боевой частью. Разработана в Турции для удовлетворения требований к бомбам тяжёлого класса против заглублённых и укреплённых военных целей.

Характеристика 
NEB-84 — первый бронебойный боеприпас, разработанный в Турции. Предназначен для использования всеми самолетами, совместимыми с бомбами общего назначения серии Mark 84, особенно самолетами F-16 и F-4E ВВС Турции, и для пробития железобетона толщиной 2,1 метра и твердостью 35 МПа. Внешняя геометрия NEB, интерфейсы комплекта наведения, масса, центр масс и характеристики инерции аналогичны боеприпасам общего назначения Mark 84. NEB-84 совместим с турецким комплектом точного наведения HGK и американским комплектом лазерного наведения GBU-10E/B.

Ключевые особенности:
 Высокая эффективность пробития даже при низких скоростях и углах удара
 Высокая эффективность против вторичных целей с предварительно сформированными частицами, используемыми в конструкции основного ядра
 Программируемое время взрыва
 Возможность использования против разных типов целей
 Возможность использования со всеми комплектами наведения, совместимыми с Mark 84
 Может быть сброшен с любого самолета, способного нести Mark 84

Основные цели:
 Склады боеприпасов
 Подземные нефтехимические склады
 Бункеры
 Ангары для самолетов
 Центры управления и контроля

Примечания

Ссылки 
 TRT

Авиабомбы основного назначения
Оружие Турции